Disposición puede referirse a:
 La disposición; en derecho, cada uno de los enunciados lingüísticos con los que se articula el texto de un acto jurídico.
 La disposición; en heráldica, el posicionamiento de los distintos elementos de un escudo heráldico.
 La disposición; en sociología, las estructuras mentales de los individuos que sirven para determinar sus acciones en un contexto dado.